JMB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jamba (Angola)